Königsdorf peut faire référence à :

Allemagne 
 Königsdorf, commune de l'arrondissement de Bad Tölz-Wolfratshausen, en Bavière ;
 , quartier de la ville de Frechen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;

Autriche 
 Königsdorf, commune du district de Jennersdorf, au Burgenland.